FGB peut désigner :
 Foyer Georges Brassens, une salle municipale située à Beaucourt en France ;
 Franco-German Brigade (en français, brigade franco-allemande), une unité militaire interarmes binationale, française et allemande.